Тарновская — фамилия; имеет мужскую форму Тарновский. О дворянских родах смотри: Тарновские (значения).

Известные носители:
 Тарновская, Мария Николаевна (1877—1949) — русская дворянка.
 Тарновская, Нина Михайловна (1953—2018) — советская российская актриса.
 Тарновская, Прасковья Николаевна (1848—1910) — русская женщина-врач, писательница.

Примечания